Étoile du Nord (spoorwegen), Europese internationale trein voor de verbinding Amsterdam - Parijs
L'étoile du Nord, film uit 1982
Étoile du Nord (lied), een nummer van de Belgische band Nacht un Nebel